Felipe Calderón puede referirse a las siguientes personas:
 Felipe Calderón Hinojosa (n. 1962), político y abogado mexicano
 Felipe Calderón y Roca (1868-1908), político y abogado filipino
 Juan Felipe Ramírez Calderón (n. 1983), más conocido como Pipe Calderón, cantante colombiano